Panik er en pludselig opstået følelse af skræk eller angst, som virker handlingslammende eller som giver sig udtryk i irrationelle handlinger.

Panik kan også henvise til:

 Panik (band) – et tysk rockband
 Panik (film fra 1950) - en oscarvindende film instrueret af Elia Kazan
 Panik (film fra 1984) – en dansk film
 Panik (teaterstykke) (originaltitel Paniikki) – et teaterstykke skrevet af den finske dramatiker Mika Myllyaho